Franciszek Czerny-Schwarzenberg – (ur. 1847, zm. 1917) – historyk, geograf
 Franciszek Czerny-Szwarzenberg (ur. pocz. XVIII w. - zm. 1764) – kasztelan oświęcimski